Osiedle Millenium w Hajnówce
 Osiedle Millenium w Gdyni
 Osiedle Millenium w Gliwicach
 Osiedle Millenium w Katowicach
 Osiedle Millenium w Lublinie
 Osiedle Millenium w Nowym Sączu
 Osiedle Millenium w Oleśnicy

Millenium